Хулио Сесар Рибас Влакович (; родился 8 января 1957, Ривера, Уругвай) — уругвайский футболист и футбольный тренер.

Биография 

В качестве футболиста выступал на позиции полузащитника за многие ведущие уругвайские команды. Рибас дважды становился чемпионом страны. Некоторое время хавбек выступал за рубежом в Аргентине и в Коста-Рики. В восьмидесятые году Рибас провел 15 матчей за сборную Уругвая.

Став тренером, он долгое время работал на родине. Некоторое время Рибас успел поработать с "Бельей Вистой" и "Пеньяролем". Некоторое время Уругваец возглавлял сборную Омана во время отборочных игр к Чемпионату мира 2010 года.

С 2016 года специалист работает в Гибралтаре. За два года он выиграл все местные титулы с командой "Линкольн Ред Импс". В 2018 году Рибас возглавил местную сборную. Под его руководством Гибралтар одержал свою первую победу в истории: в октябре 2018 года национальная команда в Ереване выиграла у Армении (1:0) в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Семья 

Сын Хулио - Себастьян Рибас (род. 1988) также является футболистом. Он выступал за многие европейские команды, включая "Интернационале".

Достижения

Футболиста 
  Чемпион Уругвая (2): 1977, 1990.

Тренера 
  Чемпион Гибралтара (2): 2015/16, 2017/18.
  Обладатель Кубка Гибралтара (1): 2016.
  Обладатель Суперкубка Гибралтара (1): 2017.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте "Sports.ru"

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Белья Виста»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Текстиль Мандийю»
Игроки ФК «Картахинес»
Игроки сборной Уругвая по футболу
Футбольные тренеры Уругвая
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Суд Америка»
Тренеры ФК «Насьональ» Асунсьон
Тренеры ФК «Пеньяроль»
Тренеры ФК «Белья Виста»
Тренеры ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Тренеры ФК «Венеция»
Тренеры ФК «Хувентуд»
Тренеры ФК «Депортиво Мальдонадо»
Тренеры ФК «Картахена»
Тренеры сборной Омана по футболу
Тренеры сборной Гибралтара по футболу